Футбо́льный клуб «Светоте́хника» () — бывший советский и латвийский футбольный клуб из города Рига.

История названий 
 «ЗЭЛ» (до 1967 года), от «Завод электрических ламп» (, Rīgas Elektrospuldžu rūpnīca)
 «Энергия» (1968—1986)
 «Светотехника» (с 1987 года)

Результаты выступлений

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Чемпион (4): 1966, 1967, 1976, 1977.
  Серебряный призёр (2): 1969, 1979.
  Бронзовый призёр (5): 1968, 1972, 1973, 1974, 1987.
Кубок Латвии
  Обладатель (1): 1982.
  Финалист (2): 1980, 1983.
Чемпионат Риги
  Чемпион (1): 1965.
  Бронзовый призёр (1): 1960.

Известные игроки 

  Н. Балмышев
  Алдис Бирканс
  Михаил Бусел
  Виктор Дорощенко
  Алфонс Егерс
  Валерий Ермаков
  Николай Ермаков
  Роналдс Жагарс
  Артур Закрешевский
  Михаил Землинский
  Анатолий Иванов

  Владимир Изотов
  Анатолий Кондратенко
  Юрис Лиепиньш
  Алексей Максай
  Юрий Нагибин
  Василий Пивоваров
  Валерий Рацин
  Герман Ульныров
  Владимир Римарев
  С. Юшманов

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Rīgas Enerģija

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы Риги